Маджаров, Александр Станиславович ― историк, доктор исторических наук, профессор.
 Маджаров, Михаил (1854—1944) — болгарский политический деятель.

См. также 
 Маджарово (значения)